Het seizoen 2009-2010 van de Primera División was het 79e seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie.
Het seizoen begon op 29 augustus 2009 en eindigde op 16 mei 2010. Aan de competitie namen twintig clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op drie plaatsen van het seizoen daarvoor. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Teams 
Vorig seizoen zijn Real Betis, CD Numancia en Recreativo Huelva rechtstreeks uit de Primera División gedegradeerd. Voor die teams komen Xerez CD, Real Zaragoza en CD Tenerife in de plaats.

Eindstand

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Records
Eerste eigen doelpunt van het seizoen:  David Prieto (Xerez CD) voor Athletic Bilbao, 31 minuten en 41 seconden (13 september 2009).
Eerste gele kaart van het seizoen:  Daniel Aranzubia voor Deportivo La Coruña tegen Real Madrid, 33 minuten (29 augustus 2009).
Eerste rode kaart van het seizoen:  Leandro Gioda voor Xerez CD tegen Real Mallorca, 41 minuten en 39 seconden (30 augustus 2009).
Eerste doelpunt van het seizoen:  Raúl González voor Real Madrid tegen Deportivo La Coruña, 24 minuten en 53 seconden (29 augustus 2009).
Eerste penalty van het seizoen: 33 minuten en 48 seconden  Cristiano Ronaldo (doelpuntmaker) voor Real Madrid tegen Deportivo La Coruña (29 augustus 2009)
Snelste doelpunt in een wedstrijd: 34 seconden  Riki voor Deportivo La Coruña tegen Racing Santander (11 april 2010)
Laatste doelpunt in een wedstrijd: 90+5 minuten en 44 seconden  Andrés Guardado voor Deportivo La Coruña tegen Atlético Madrid (21 november 2009).

Primera División
Competitievoetbal 2009/10